The Touch steht für

 einen Film von Ingmar Bergman aus dem Jahr 1971, siehe The Touch (1971)
 einen Film von Peter Pau aus dem Jahr 2002, siehe The Touch (2002)
 eine Funkband, siehe The Touch (Band)
 ein Elektroquartett, siehe The Touch (Schweden)